Археоцератопс (Archaeoceratops) — рід птахотазових динозаврів родини цератопсид (Ceratopsidae). Включає лише два види. Існував в Східній Азії у ранній крейді (125 млн років тому).

Історія 
Два екземпляри динозавра були знайдені в середній ланці групи Сіньміньбао в улоговині Гунпоцюань в горах Мазонгшань в провінції Ганьсу на півночі центрального Китаю.

Типовий вид A. oshimai названий Дунем Чжиміном і Адзумою в 1997 році. Це перший базальний неоцератопс, виявлений у цій місцевості. Типовий зразок, IVPP V11114, складається з частково повного скелета, включаючи череп, хвостові хребці, таз і більшу частину задньої стопи. Другий зразок (паратип), IVPP V11115, складається з неповного скелета з відносно добре збереженою хвостовою частиною, частково задньою кінцівкою та повністю збереженою стопою. Він трохи менший за голотип.

У 2010 році описано другий вид Archaeoceratops yujingziensis (голотип CAGS-IG-VD-003). Знахідка також походить із групи Сіньміньбао в районі Мазонгшань і, спочатку виявлена ​​лише як супутня знахідка під час підготовки іншої скам'янілості динозавра. Вона включає частково збережений череп, праву нижню щелепу та частини посткраніального скелета, включаючи частини правої лопатки, обох стегнових кісток, 2 плеснових кісток і 3 фаланг.

Опис 
Двоногий і досить маленьким динозавр, завдовжки 0,9 м та вагою 10 кг. Він мав порівняно велику голову, але не мав рогів, лише невелику кісткову оборку, що виступала на потилиці.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Michael J. Ryan, David C. Evans, Philip J. Currie, Caleb M. Brown and Don Brinkman, 2012.

Примітки

Посилання 
 
 
 Archaeoceratops in the Dino Directory

Цератопси
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1997